Empey ist der Familienname folgender Personen:

 Rachel Empey (* 1976), britische Managerin
 Reg Empey, Baron Empey (* 1947), britischer Politiker (UUP)